Karaté Kontakto é um sistema de treinamento que vai de encontro com a tendência do mundo das artes marciais de hoje.

História 
Originalmente idealizado por Adalberto Fernandes e Mário da Silva ambos mestres do esilo Shotokan-ryu de caratê com extensivo treinamento em outras artes marciais e desportos de combate como Jiu-Jitsu Brasileiro, Street Shock, Kung fu, Muai Thay, Taijiquan, Sambo e Kajukempo; este projecto contou inicialmente com o suporte técnico de Marcelo Barbosa (Brasileiro - Faixa Preta de Jiujitsu Brasileiro) e Ji-Young (Coreano Mestre de Chuan fa e Taijiquan).

Conta com o apoio institucional e técnico do renomado mestre de karaté Sensei Emanuel Mendes Vasconcelos (Nelo Russo), 5 Dan SJKA.

Neste sistema pratica-se os elementos essenciais de uma luta completa, o que inclui todos os elementos básicos de um combate à distância, a meia distância, corpo a corpo e no solo, ou seja:

- Golpes Traumáticos;  Incluindo socos, chutes, joelhadas, cotoveladas, golpes de mão aberta e variadas defesas.
- Quedas e Projecções;  Quedas, projecções e outros movimentos desequilibrantes com o objectivo de levar o adversário ao solo e ou desequilibrar
- Finalizações;  Técnicas de luta agarrada e de luta no solo com o claro objectivo de neutralizar o adversário, como chaves nos membros superiores e inferiores, estrangulamentos diversos e golpes traumáticos no solo.

Características 
O KARATÉ KONTAKTO, distingue-se por ter uma orientação específica para o combate marcial e não desportivo; tem como principal característica, a escolha minuciosa dos métodos de treinamento empregues. Os métodos de treinamento levam em consideração os elementos chave de uma luta completa, usando para o efeito técnicas que se reconhecem como eficazes, deixando de fora tudo aquilo que os autores consideram supérfluo ou que se pode adquirir de um modo mais especifico.

Caratê
Escolas de caratê